Buta kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 
1 Bta, distrikt, Pazardzjik, Obsjtina Panagjurisjte,

Kongo-Kinshasa 
2 Buta (territorium) – Bas-Uele, 
3 Buta, Kongo-Kinshasa – provinshuvudstad, Bas-Uele, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar